Дубе́чно () — село на Украине, находится в Старовыжевском районе Волынской области.

Село расположено на правом берегу реки Лютка, правого притока Припяти.

Код КОАТУУ — 0725081301. Население по переписи 2001 года составляет 2395 человек. Почтовый индекс — 44412. Телефонный код — 3346. Занимает площадь 9,223 км².

Адрес местного совета 
44412, Волынская область, Старовыжевский р-н, с.Дубечно

Ссылки 
 Дубечно на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Старовыжевского района